Гаджыбеделли (Гаджибеделли) () — село в Гаджыбеделлинском административно-территориальном округе Агджабединского района Азербайджана.

Этимология 
Название происходит от рода Гаджибеделли огузского племене кебирли.

История 
В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Агджабеды Агдамского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Гаджыбеделлинский сельсовет в Агджабединском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Гаджыбеделли входило в Гаджыбеделлинский сельсовет Агджабединского района Азербайджанской ССР.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Гаджыбеделлинского административно-территориального округа был учрежден Гаджыбеделлинский муниципалитет Агджабединского района.

География 
Гаджыбеделли расположен на берегу Верхне-Карабахского канала и реки Каркарчай.

Село находится в 8 км от райцентра Агджабеди и в 285 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Агдам (действующая — Халадж).

Село находится на высоте 38 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается хлопководством, животноводством, коконоводством и выращиванием зерновых.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,3 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время близ села располагались молочно-товарная и овце-товарная фермы, птицефабрика, в селе располагались животноводческий комплекс, средняя школа, клуб, библиотека, медицинский пункт.

В селе расположены молокозавод и молочно-товарная ферма ООО "Atena", кормозаготовительная фабрика, почтовое отделение, гостиница, 2 электроподстанции, средняя школа (восстановленная в 2003 году), детский сад, дом культуры, дом отдыха, ресторан, музыкальная школа, 2 библиотеки, врачебный пункт, спортивный клуб, 2 стадиона.

В 2011 году началась подача газа в село.

Примечания 

Населённые пункты Агджабединского района